Velika nagrada Italije 1988 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1988. Odvijala se je 11. septembra 1988 na dirkališču Autodromo Nazionale di Monza v Monzi. Zmagal je Gerhard Berger, drugo mesto je osvojil Michele Alboreto, tretje pa Eddie Cheever. Ayrton Senna je osvojil najboljši štartni položaj, Alboreto pa je postavil najhitrejši krog dirke.

Poročilo

Pred dirko 
To je bila prva italijanska dirka po smrtni ustanovitelja Ferrarija, Enza Ferrarija, zato je bila za italijanske navijače še posebej čustvena, toda zaradi hitrega in zelo zanesljivega McLarna, katerega dirkača sta zmagala na vseh enajstih dirkah v tej sezoni, niso mogli posebej resno računati na kakšen večji uspeh. Nigel Mansell je zaradi noric izpustil še drugo dirko zapored, njegova zamenjava pa je bil tokrat Jean-Louis Schlesser.

Kvalifikacije 
Prvo štartno vrstno sta ponovno osvojila dirkača McLarna, Ayrton Senna pred Alainom Prostom. Drugo vrsto sta osvojila Ferrarija, Gerhard Berger in Michele Alboreto, do desetega mesta pa so se uvrstili še Eddie Cheever, Derek Warwick, Nelson Piquet, Thierry Boutsen, Alessandro Nannini in Riccardo Patrese.

Dirka 
Štart je minil mirno, saj je prva četverica zadržala svoje položaje. Vrstni red pri vrhu se ni spremenil do petintridesetega kroga, ko je Prosta doletela okvara Hondinega motorja, sicer ena zelo redkih v tej sezoni, tako sta se Ferrarija, Berger in Alboreto povzpela na drugo oziroma tretje mesto. Senna je po vodstvu na praktično celotni dirki dva kroga prek koncem ob prehitevanju nadomestnega dirkača Williamsa Schlesserja za krog v prvi šikani trčil s Francozom, zletel s steze na pesek in odstopil. Italijanske gledalce je zajel val navdušenja, saj je s tem Berger prevzel vodstvo, drugi dirkač Ferrarija Alboreto pa drugo mesto. Na najnižjo stopničko se je povzpel Eddie Cheever z Arrowsom, točke pa so osvojili še Derek Warwick, Ivan Capelli in Thierry Boutsen.

Dirka 

|-
! 1
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 51
| 1:17:39,744
| 3
| 9
|-
! 2
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 51
| + 0,502 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 18
|  Eddie Cheever
| Arrows-Megatron
| 51
| + 35,532 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 17
|  Derek Warwick
| Arrows-Megatron
| 51
| + 36,114 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Judd
| 51
| + 52,522 s
| 11
| 2
|-
! 6
| 20
|  Thierry Boutsen
| Benetton-Ford
| 51
| + 59,878 s
| 8
| 1
|-
! 7
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Judd
| 51
| + 1:14,743
| 10
|  
|-
! 8
| 15
|  Mauricio Gugelmin
| March-Judd
| 51
| + 1:32,566
| 13
|  
|-
! 9
| 19
|  Alessandro Nannini
| Benetton-Ford
| 50
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 10
| 12
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 49
| Trčenje
| 1
|  
|-
! 11
| 5
|  Jean-Louis Schlesser
| Williams-Judd
| 49
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 12
| 4
|  Julian Bailey
| Tyrrell-Ford
| 49
| +2 kroga
| 26
|  
|-
! 13
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Judd
| 49
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! Ods
| 11
|  Alain Prost
| McLaren-Honda
| 34
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Ford
| 33
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 14
|  Philippe Streiff
| AGS-Ford
| 31
| Sklopka
| 23
|  
|-
! Ods
| 10
|  Bernd Schneider
| Zakspeed
| 28
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Rial-Ford
| 27
| Šasija
| 18
|  
|-
! Ods
| 9
|  Piercarlo Ghinzani
| Zakspeed
| 25
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 36
|  Alex Caffi
| Dallara-Ford
| 24
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 29
|  Yannick Dalmas
| Larrousse-Ford
| 17
| Hladilnik
| 25
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 15
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 2
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Honda
| 14
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 24
|  Luis Perez-Sala
| Minardi-Ford
| 12
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Lotus-Honda
| 11
| Sklopka
| 7
|  
|-
! Ods
| 21
|  Nicola Larini
| Osella
| 2
| Motor
| 17
|  
|-
! DNQ
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 26
|  Stefan Johansson
| Ligier-Judd
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Gabriele Tarquini
| Coloni-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Stefano Modena
| Euro Brun-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1988
1988